Мусаил Будайчиевич Алаудинов (14 января 1978, Сираги, Карабудахкентский район — 9 июля 2013, трасса Махачкала—Каспийск) — российский спортсмен, выступавший в смешанных единоборствах (сокращённо MMA от ), самбо и кикбоксинге. Даргинец по национальности.

Ранние годы 
Мусаил родился и рос в маленьком селе Сираги в Дагестане. Родители спортсмена — педагоги. Будучи школьником, он увлекался футболом, волейболом, и вольной борьбой. В 1993 году, переехав в Махачкалу и получив возможность тренироваться более углубленно, он увлёкся карате, а затем и кикбоксингом. Первым тренером спортсмена стал Исмаил Алияматов, с которым к Мусаилу пришёл первый крупный успех — он стал чемпионом Дагестана по кикбоксингу.

Становление 
В 1998 году в Киеве на чемпионате мира по кикбоксингу Мусаил завоевал бронзу. Параллельно Алаудинов занимался вольной борьбой и боевым самбо. В 2000 году он впервые принял участие в турнире по смешанным боям, проходившем в Москве. Небольшой период времени спортсмен выступал в Японии, жил и тренировался в Германии. В феврале 2002 года вошёл в состав команды клуба RED DEVIL, в составе которой принимал участие в чемпионатах по смешанным боям проходивших в Чехии, Нидерландах, США, и России. На чемпионате мира по боевому самбо 2004 стал серебряным призёром.

Смешанные единоборства 
Выступая в смешанных единоборствах Алаудинов завоевал титул чемпиона России по панкратиону. Обладателем Кубка мира по микс файту. Всего же Мусаил провёл 27 боев, из которых в 24-х одержал победу. Ниже, в таблице приведены некоторые из его боёв.

Тренерская работа 
В 2007 году Мусаил Алаудинов завершил карьеру бойца и перешёл на тренерскую работу. Он участвовал в создании клуба смешанных единоборств «Горец» в состав которого входят титулованные бойцы — победители российских и международных состязаний. С момента создания клуба он является его старшим тренером. В 2009 году клуб стал победителем турнира M-1 Selection.

Также экс-спортсмен возглавлял Махачкалинскую муниципальную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва имени Бузая Ибрагимова. На ноябрь 2011 года, среди воспитанников школы было пять победителей Всероссийских мастерских турниров по вольной борьбе, победитель и серебряный призёр чемпионата СКФО по боксу, победитель и два призёра Кубка Мира по боевому самбо и победитель Кубка мира по кудо.

За результаты, достигнутые в тренерской деятельности, в 2011 году указом президента Республики Дагестан ему присвоено почётное звание «Заслуженный работник физической культуры Республики Дагестан».

Алаудинов являлся одним из организаторов 1-го тура чемпионата Европы по миксфайту M-1 Selection 2011 проходившего в апреле 2011 года в Махачкале.

Убийство, расследование, и последующие события 
В ночь на 9 июля 2013 года автомобиль, которым управлял Алаудинов был обстрелян на автодороге Махачкала — Каспийск. Спортсмен, получив ранения несовместимые с жизнью, погиб на месте происшествия..

В октябре 2014 года в СМИ появилась информация о том, что убийство спортсмена раскрыто а подозреваемые задержаны. По версии следствия Алаудинов был убит по заказу владельца сети автозаправочных станций Алибекова, из мести за то, что Алаудинов прилюдно ударил его в лицо. Непосредственным исполнителем преступления следствие считает Рамазана Ханмагомедова. В январе 2016 года уголовное дело в отношении обвиняемых в совершении убийства было передано в суд. По версии следствия, за убийство Алаудинова организатор убийства и его исполнители получили от заказчика 2 000 000 рублей.

6 мая 2016 года коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт всем троим обвиняемым.

24 мая 2016 года, приговором Верховного суда Республики Дагестан, основанном на вердикте присяжных заседателей, в отношении всех подсудимых был вынесен оправдательный приговор.

Приговор был обжалован стороной обвинения в Верховный суд РФ, однако апелляционные жалобы были отклонены. 25 августа 2016 года приговор вступил в законную силу.

Утром 20 августа 2016 года в Каякентском районе республики был обнаружен сгоревший автомобиль Toyota Land Cruiser 200; в его салоне сработало взрывное устройство. В автомашине было обнаружено тело Магомеда Гаджиева — одного из оправданных по делу об убийстве Алаудинова. По версии обвинения, погибший Гаджиев являлся организатором убийства; ранее, 2006 году он был приговорён к девяти годам лишения свободы за покушение на политика Г. Махачева

Примечания

Ссылки 
 «Лига Mix Fight M-1»: «Интервью с Мусаилом Алаудиновым, главным тренером команды „Горец“, накануне 9-го тура М-1 Selection Russia»

Бойцы смешанных единоборств России
Самбисты по алфавиту
Нераскрытые убийства в России